Буряченко Александр Леонидович () — советский и российский поэт, член Союза писателей России (1994).

Биография 
Родился 24 января 1940 года в городе Джетыгара Костанайской области Казахской ССР. Отец, Леонид — советский пограничник, мать, Таисия — советская работница образования.

В раннем детстве с семьёй переехал в город Кривой Рог Днепропетровской области. С началом Великой Отечественной войны остался с матерью на оккупированной территории. Осенью 1941 года мать вошла в состав подпольной группы «Красногвардеец», 23 февраля 1942 года была схвачена, в апреле 1942 года после длительных пыток повешена. На глазах матери пыткам подвергся и малолетний Александр. После смерти матери стал приёмным сыном в семье своей тёти Прасковьи Ивановны. После освобождения Кривого Рога пришла похоронка на отца.

В 1948 году с семьёй переехал в посёлок Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Окончил среднюю школу, служил в Советской армии, работал электросварщиком на Селецком деревообрабатывающем комбинате, заочно учился в политехническом техникуме.

В конце 1950-х годов как начинающий поэт и рабочий корреспондент начал сотрудничать с газетами «Брянский рабочий» и «Брянский комсомолец».

Член Союза писателей России с 1994 года.

Умер 18 мая 2004 года в посёлке Белая Берёзка, где и похоронен.

Творчество 
В 1965 году опубликовал первое стихотворение в газете «Брянский рабочий».

Занимался в литературном объединении «Горизонт», приносил в редакцию заметки и очерки о лучших работниках Селецкого деревообрабатывающего комбината, публиковал материалы о передовиках в областных газетах.

Стихи выходили в коллективных сборниках «И я этой силы частица», «По первопутку», альманахах «Родники» (1974), «Литературный Брянск» (2014, 2015), в журналах «Москва», «Октябрь», «Воин России» (2010).

Изданы книги «Люди зажигают звёзды» (1982), «Сигнальные огни» (1992), «Засадный полк» (2003), посмертные «Сторона родимая — Белая Берёзка» (2010), «Я теплотою к вам наполнил строки эти» (2010), «Одарённый любовью» (2015).

Награды 
 Ежегодная литературная премия имени поэта Николая Мельникова;
 Почётные грамоты администрации Брянской области — за пропаганду патриотизма и любви к родному краю.

Память 
 Памятная доска на фасаде Белоберёзковского дома культуры;
 В 2014 году произведения включены в школьный учебник «Литературная Брянщина»;
 В 2015 году проведён вечер памяти;
 Персональная экспозиция в музее «Трубчевский край литературный» в Трубчевске;
 В 2020 году литературное объединение «Горизонт» провело встречу со студентами, посвящённое 80-летию поэта;
 Посвящение в сборнике стихов «Лепестки»;
 Воспоминания в книге «Путешествие с Даниилом Андреевым».

Примечания

Источники 
 Александр Леонидович Буряченко  // …А строки продолжают жить. Новицкий А. Я., Сорочкин В. Е. / Брянск: Дубльлайн, 2016. — 314 с. — С. 31—33. ISBN 978-5-9908790-5-8.
 Буряченко Александр Леонидович // Брянские писатели: антология / Брянск, 2003. — С. 68—75.
 Александр Леонидович Буряченко (1940—2004) // Календарь знаменательных дат по Брянской области на 2010 год / Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева, отдел краеведческой литературы; Государственный архив Брянской области; сост. О. П. Кокунько и др. / Брянск, 2010. — 116 с. — C. 18.
 Александр Леонидович Буряченко (1940—2004) // Календарь знаменательных дат по Брянской области на 2015 год / Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева, отдел краеведческой литературы / Брянск, 2014. — 74 с. — C. 22—23.
 Александр Леонидович Буряченко  // Календарь знаменательных дат по Брянской области на 2020 год / ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева», отдел краеведческой литературы / Брянск, 2019. — 49 с. — С. 33.
 Пасин, В. С. Автографы ушедших друзей / В. Пасин. — Брянск, 2008. — С. 48—74.
 Потупов, Е. В. …Извечности коснуться вновь / Е. Потупов // Брянские известия. — 2000. — 25 января (№ 13). — С. 4.
 Потупов, Е. В. Обожжённый лихолетьем / Е. Потупов // Брянская учительская газета. — 2007. — 2 февраля (№ 4). — С. 9.
 Прагин, П. Помнят поэта-земляка / П. Прагин // Земля Трубчевская (Трубчевский район). — 2010. — 17 марта. — С. 3.
 Александр Буряченко // Родники: альманах. Том 2. — : Молодая гвардия, 1974. — С. 53—55.
 Александр Буряченко // Литературный Брянск. Альманах. — Брянск: Издательский дом «Город 32», 2010. — 232 с. — С. 166—168 [биогр.].
 Александр Буряченко // Новый литератор. — 2014. — № 4. — 288 с. — С. 261—262 [биогр.].

Ссылки 
 Официальный сайт. 
 Юбилей А. Буряченко. Белая Берёзка. Год литературы. 
 Деятели Брянского края: Буряченко Александр Леонидович. 
 Выдающиеся личности Брянского края: Буряченко Александр Леонидович. 
 Российский государственный архив литературы и искусства: Буряченко Александр Леонидович.
 Российская государственная библиотека: Буряченко Александр Леонидович. 
 

Члены Союза писателей России
Поэты СССР
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Сироты
Жертвы пыток
Брянские писатели
Похороненные в Трубчевском районе